Usak est un toponyme qui peut désigner :
Ušak, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
Uşak, une ville de Turquie.